Гран-прі Бахрейну 2018 (офіційно Formula 1 2018 Gulf Air Bahrain Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 8 квітня  на Міжнародному автодромі Бахрейну в Сахірі, Бахрейн. Це другий етап чемпіонату світу і чотирнадцяте Гран-прі Бахрейну в історії.

Класифікація

Примітки 
  – Льюїс Гамільтон отримав штраф в 5 позицій на старті за заміну коробки передач.
  – Фернандо Алонсо і Ромен Грожан встановили однаковий час на Q1. Так як Алонсо показав час першим, то він був класифікованим попереду Грожана і перейшов у Q2.

Перегони

Примітки 
  – Серхіо Перес фінішував дванадцятим, але отримав штраф у 30 секунд за обмін позиціями під час прогрівочного кола.
  – Брендон Хартлі фінішував тринадцятим, але отримав штраф у 30 секунд за те, що під час прогрівочного кола не повернув своєї позиції до пересічення лінії автомобіля безпеки.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Бахрейну
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Квітень 2018